

Personen 
 Anna Haava (1864 – 1957), een Estse dichteres, schrijfster en vertaalster
 Henno Haava (1973), een Estse loper op middellange tot lange afstanden
 Maire Haava (1973), een Estse zangeres

Plaatsen 
 Haava (Tartu), een plaats in de gemeente Tartu vald (Estland)
Haava (Võru vald), een plaats in de gemeente Võru vald (Estland)
Haava-Tsäpsi, een plaats in de gemeente Võru vald (Estland)

Zie ook 
 Ha‘ava, een zee-engte in de Marquesaseilanden, ook bekend als Canal du Bordelais